Мит, МИТ может означать:

Топонимы 
 Мит (, ) — графство на востоке Ирландии

Аббревиатуры 
 Московский институт теплотехники
 Международный институт театра — образовательное учреждение при ЮНЕСКО
 Название Массачусетского технологического института (MIT) часто транслитерируется как МИТ

См. также 
 MIT